Rià (Conflent) o antigament Arrià, entitat de població de Rià i Cirac municipi del Conflent.
 Arrià (poeta), poeta romà
 Arrià (historiador), historiador romà, va escriure una història de l'emperador Gordià III.
 Arrià (astrònom), astrònom romà
 Flavi Arrià o Arrià de Nicomèdia, historiador i filòsof romà, va escriure una relació de l'expedició d'Alexandre el gran.
 Arrià (jurista), jurista romà
 Arrià, pertanyent o relatiu a l'arrianisme.